Вулиця Василя Біднова (Дніпро)
 Вулиця Василя Біднова (Київ)